Die Meisterschaft der Saison 1985/86 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse, wurde in zwei Zonen mit jeweils zehn Mannschaften ausgetragen.

Modus 
Die Mannschaften traten in Vorrunde vier Mal innerhalb der Zonen gegeneinander an. 

Je drei bestplatzierten Teams spielten in der Aufstiegsrunde gegen zwei schlechtesten Klubs aus der Eliteklasse. Der Sieger und die zweitplatzierte Mannschaft stiegen in die höchste Spielklasse auf.

Die Mannschaften auf den Plätzen vier bis zehn traten in der Abstiegsrunde gegen die Teams aus der anderen Zone an, wobei die Punkte aus der Vorrunde mitgenommen wurden. Die jeweils Letztplatzierten aus jeder Zone stiegen ab.

Vorrunde

Westzone

Ostzone

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Westzone

Ostzone

Weblinks 
 Endtabelle (russ.)

1985
Eishockeysaison 1985/86